Název Lipná má více sídel:
 Lipná (Hazlov), část obce Hazlov v okrese Cheb
 Lipná (Potštát), část města Potštát v okrese Přerov